Ojaküla ist der Name mehrerer Ortschaften in Estland:

 Ojaküla (Hiiumaa) in der Landgemeinde Hiiumaa im Kreis Hiiu
 Ojaküla (Paide) in der Stadtgemeinde Paide im Kreis Järva
 Ojaküla (Viru-Nigula) in der Landgemeinde Viru-Nigula im Kreis Lääne-Viru